Antonio Milić (ur. 10 marca 1994 w Splicie) – chorwacki piłkarz występujący na pozycji obrońcy w Lechu Poznań.

Statystyki kariery klubowej 

 Stan na 18 maja 2022

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Chorwaccy piłkarze
Piłkarze Hajduka Split
Piłkarze KV Oostende
Piłkarze RSC Anderlecht
Piłkarze Lecha Poznań
Urodzeni w 1994
Ludzie urodzeni w Splicie